Барили:
 Альфредо Барили — американский пианист
 Аурелио Барили — итальянский художник
 Катерина Барили — итальянская оперная певица
 Лоренцо Барили — кардинал
 Барили (Себу) — муниципалитет в провинции Себу, Филиппины